Фанг:

 Фанг — народ в Камеруне, Экваториальной Гвинее и Габоне.
 Фанг — африканский язык, язык народа фанг
 Фанг, Лори (род. 1963) — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике.
 Фойнс, также произносится как «Фанг» — деревня и крупный порт в Ирландии.
  — городок на севере Таиланда.